Harbin – miasto w Chinach, w prowincji Heilongjiang, pisane dawniej w języku polskim za pośrednictwem transkrypcji rosyjskiej jako Charbin
 Charbin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Powidz.